Krzysztof Skarbek (zm. 1706) – kasztelan halicki, sędzia ziemski halicki
 Krzysztof Skarbek (ur. 1958) – polski malarz